

Марбл — місто, штат Колорадо
 Марбл — місто, штат Міннесота
 Марбл — переписна місцевість, штат Північна Кароліна